Национальный гимн Гватемалы — государственный гимн Гватемалы. Автор слов — Хосе Хоакин Пальма (1844—1911), композитор — Рафаэль Альварес Овалье. Гимн был принят в 1896 году.
В 1934 году часть гимна была изменена Хосе Марией Бонильей.

Гимн также часто сокращённо называют «Guatemala Feliz!» по первой строке, но гимн не имеет отдельного названия, чаще всего его обозначают как «Himno Nacional» (Национальный гимн).

Текст на испанском 
 ¡Guatemala feliz…! que tus aras
 no profanen jamás el verdugo;
 ni haya esclavos que laman el yugo
 ni tiranos que escupan tu faz.

 Si mañana tu suelo sagrado
 lo amenaza invasión extranjera,
 libre al viento tu hermosa bandera
 a vencer o a morir llamará.

 Припев:
 Libre al viento tu hermosa bandera
 a vencer o a morir llamará;
 que tu pueblo con ánima fiera
 antes muerto que esclavo será.

 De tus viejas y duras cadenas
 tu forjaste con mano iracunda
 el arado que el suelo fecunda
 y la espada que salva el honor.

 Nuestros padres lucharon un día
 encendidos en patrio ardimiento
 y lograron sin choque sangriento
 colocarte en un trono de amor.

 Припев:
 Y lograron sin choque sangriento
 colocarte en un trono de amor,
 que de Patria, en enérgico acento,
 dieron vida al ideal redentor.

 Es tu enseña pedazo de cielo
 en que prende una nube su albura,
 y ¡ay de aquel que con ciega locura,
 sus colores pretenda manchar!

 Pues tus hijos valientes y altivos,
 que veneran la paz cual presea,
 nunca esquivan la ruda pelea
 si defienden su tierra y su hogar.

 Припев:
 Nunca esquivan la ruda pelea
 si defienden su tierra y su hogar,
 que es tan solo el honor su alma idea
 y el altar de la Patria su altar.

 Recostada en el Ande soberbio,
 de dos mares al ruido sonoro,
 bajo el ala de grana y de oro
 te adormeces del bello quetzal.

 Ave indiana que vive en tu escudo,
 paladión que protege tu suelo;
 ¡ojalá que remonte su vuelo,
 más que el cóndor y el águila real!

 Припев:
 ¡Ojalá que remonte su vuelo,
 más que el cóndor y el águila real,
 y en sus alas levante hasta el cielo,
 Guatemala, tu nombre inmortal!

Ссылки 
 Escucha y Guarda el Himno Nacional de Guatemala
 Piano sheet music of National Anthem of Guatemala

Гимны по странам
Государственные символы Гватемалы
Песни 1896 года